Лебедков — русская фамилия.

 Известные носители
 Лебедков, Андрей Дмитриевич (1901—1978) — горный инженер, Герой Социалистического Труда.
 Лебедков, Григорий Дмитриевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лебедков, Сергей Александрович (род. 1981) — российский футболист.